Пу́ри (, ,  ) — город в юго-восточной Индии, в штате Орисса. Административный центр округа Пури.

География и климат 
Расположен на берегу Бенгальского залива, примерно в 60 км к югу от города Бхубанешвар.
Высота города над уровнем моря составляет 0 м.

Самые жаркие месяцы — май и июнь со средними максимумами 33 и 32 °C соответственно; самые холодные месяцы — декабрь и январь, со средними минимумами 17 и 18 °C. Средняя годовая норма осадков — 1341 мм. Самые дождливый месяц — август, со средней нормой 301 мм; самый засушливый месяц — декабрь, с нормой всего 5 мм.

Население 
Население Пури по данным переписи 2011 года составляет 201 026 жителей, из которых 104 267 мужчин и 96 759 женщин. Уровень грамотности составляет 89,38 %.

Достопримечательности 
Город известен как древний центр паломничества. Главной святыней является храм Джаганнатхи, построенный, по легенде, царём Индрадьюмной около 5000 лет назад. Храм многократно перестраивался, в современном виде существует с VIII века. Знаменит проводимым ежегодно фестивалем колесниц — Ратха-ятрой. Для неиндусов доступ в храм запрещён.

Расположенный на берегу Бенгальского залива, Пури известен также как популярный морской курорт.

Галерея

Примечания

Литература 
 Manwesh Dutt, Tourist Guide Book of Orissa
 Shrimati Shantilata Kanta, Shri Jagannath Dham, Puri

Священные города индуизма

Города Одиши